Justice kan henvise til flere artikler:

 Justice (tv-serie) – en amerikansk TV-serie fra 2006
 Justice (film fra 1917) – en britisk stumfilm fra 1917 af Maurice Elvey
 Justice (band) – en fransk musikduo
 Justice (tysk band) – et tysk thrash metal band